Plusieurs personnalités politiques ont été président pendant une journée ou moins :

Article connexe 
 Liste des règnes les plus courts

Chef d'État
Jour